Canelones steht für:

eine Stadt in Uruguay, siehe Canelones (Stadt)
ein Departamento in Uruguay, siehe Departamento Canelones
 die spanische Form von Cannelloni